Bibb é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Bibb (Alabama)
Condado de Bibb (Geórgia)

Desambiguações de topônimos